Edreira o Hedreira puede referirse a:

provincia de La Coruña 
Edreira (La Baña), lugar de la parroquia de A Ermida, concello de La Baña.
A Hedreira (Curtis), lugar de la parroquia de Curtis, concello de Curtis.
A Hedreira (Fisteus), lugar de la parroquia de Fisteus, concello de Curtis.
A Hedreira (Oleiros), lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Oleiros.
Edreira (Órdenes), lugar de la parroquia de Parada, concello de Órdenes.

provincia de Lugo 
A Hedreira (Begonte), lugar de la parroquia de San Vicente de Pena, concello de Begonte.
A Hedreira (Friol), lugar de la parroquia de San Martiño de Condes, concello de Friol.

provincia de Orense 
A Hedreira (Avión), lugar de la parroquia de Couso, concello de Avión.
A Edreira (Melón), lugar de la parroquia de Melón, concello de Melón.
Edreira (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.

provincia de Pontevedra 
Edreira (Dozón), lugar de la parroquia de O Castro, concello de Dozón.